Джо́натан Ли́пперт Кельтц (, род. 17 января 1988, Нью-Йорк) — американский актёр. Наиболее известен по ролям Джейка Стинберга в телесериале «Красавцы» канала HBO в 2009-2010 годах и Лейта в историческом сериале «Царство». Также сыграл в фильме «21 и больше» в 2013 году.

Ранняя жизнь 
Кельтц родился в Нью-Йорке у Карин Липперт, которая работала в сфере связей с общественностью и Мартина Кельтца, который является сооснователем Scholastic Productions.

После переезда в Канаду со своей семьей, он посещал старшую школу в Торонто. Кельтц воспитывался в иудейской религии, как и его отец.

Он начал учиться актёрскому мастерству в возрасте 10 лет, а с 16 лет начал сниматься в кино. В Торонто он жил в квартире, которую когда-то снимал Киану Ривз.
Сейчас он живет в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. Его родители живут в Торонто.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США